Airbus A319
 Autostrada A319 (Francja)